Gnash (software), een mediaspeler
 Gnash (zanger), Amerikaans zanger